Lena Romul – polska piosenkarka, saksofonistka jazzowa i soulowa, kompozytorka, autorka tekstów oraz producentka
 Janusz Romul – polski prawnik, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych